La Bretenière (Doubs)
 La Bretenière (Jura)